Trollfest (иногда пишется как TrollfesT) — норвежская фолк-метал-группа.

История 
Группа выпустила свой первый альбом «Willkommen Folk Tell Drekka Fest» («Приветствуем народ на фестивале питья») под лейблом Solistitium Records 15 марта 2005. Их второй альбом, Brakebein, был выпущен Omvina 24 мая 2006. В 2007 состоялся первый в истории концерт группы на фестивале Barther Metal Openair в Германии.

Большинство текстов TrollfesT’a написано на вымышленном языке Trollspråk, который является смесью норвежского и немецкого языков.

Группа широко использует нестандартные для метал-групп музыкальные инструменты, как то: аккордеон, труба, саксофон, бузуки, колокола, меллотрон и т. д.

29 апреля 2011 группа выпустила альбом En Kvest For Den Hellige Gral. Следующий альбом Brumlebassen был выпущен 24 августа 2012 года. В 2013 году на виниловой пластинке выходит сборник A Decade of Drekkadence, а 28 марта 2014 года выпущен полноформатный альбом Kaptein Kaos.

Участники группы 
 Jostein Austvik (Trollmannen) — вокал
 Eirik Renton (Trollbank) — ударные
 John Espen (Mr. Seidel) — гитара (Pantheon I, Abiotic, Sarkom)
 Morten (Psychotroll) — бас
 Per Spelemann — гитара (2009—)
 Manskow — аккордеон, банджо (2009—2015)
 Dag Stiberg (Drekka Dag) — саксофон (2011—)

Дискография

Видеоклипы 
 2008 — «Trinkenvisen»
 2011 — «Karve»
 2012 — «TrinkenTroll»
 2013 — «Toxic» (кавер на песню Бритни Спирс)
 2014 — «Kaptein Kaos»
 2014 — «Solskinnsmedisin»
 2017 — «Fräulein Helluva»
 2017 — «Professor Otto»
 2017 — «Спутник»
 2017 — «Hen of Hades»
 2018 — «Espen Bin Askeladden»
 2018 — «Kjettaren mot strømmen»
 2019 — «Fjøsnissens fjaseri»
 2021 — «Happy Heroes»

Примечания

Ссылки 
 
 Trollfest на MusicMight
 Trollfest на folk-metal.nl

Интервью 
 Интервью для онлайн журнала Nocturnal Horde
 Интервью с ударником группы
 Интервью на folk-metal.nl
 Интервью на folk-metal.nl

Фолк-метал-группы Норвегии